La "Sandbergerite" peut désigner deux minéraux différents :

 Selon Heddle une variété de muscovite ;
 Selon Breithaupt une variété de tennantite de formule  .

Notes et références